|-
|(130001)||1999 VC34|| align=right|15,8|| align=right|2,608|| align=right|0,150|| align=right|10,74|| align=right|4,212||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130002)||1999 VR35|| align=right|15,4|| align=right|2,770|| align=right|0,251|| align=right|7,29|| align=right|4,609||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130003)||1999 VB39|| align=right|16,2|| align=right|2,554|| align=right|0,325|| align=right|4,25|| align=right|4,081||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130004)||1999 VN42|| align=right|16,6|| align=right|2,580|| align=right|0,070|| align=right|3,05|| align=right|4,143||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130005)||1999 VE43|| align=right|16,3|| align=right|2,592|| align=right|0,149|| align=right|4,26|| align=right|4,173||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130006)||1999 VB45|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,241|| align=right|6,41|| align=right|3,790||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(130007)||1999 VC45|| align=right|15,8|| align=right|2,796|| align=right|0,154|| align=right|7,85|| align=right|4,675||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(130008)||1999 VU46|| align=right|16,9|| align=right|1,925|| align=right|0,112|| align=right|22,89|| align=right|2,671||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130009)||1999 VH52|| align=right|16,0|| align=right|2,570|| align=right|0,232|| align=right|12,58|| align=right|4,118||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130010)||1999 VR52|| align=right|16,2|| align=right|1,960|| align=right|0,092|| align=right|19,20|| align=right|2,744||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130011)||1999 VP53|| align=right|16,5|| align=right|2,632|| align=right|0,182|| align=right|4,22|| align=right|4,269||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130012)||1999 VR53|| align=right|16,0|| align=right|2,576|| align=right|0,122|| align=right|1,21|| align=right|4,135||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130013)||1999 VB56|| align=right|15,7|| align=right|2,575|| align=right|0,138|| align=right|9,06|| align=right|4,132||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130014)||1999 VZ56|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,164|| align=right|1,43|| align=right|4,072||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130015)||1999 VF57|| align=right|16,2|| align=right|2,667|| align=right|0,097|| align=right|1,26|| align=right|4,354||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130016)||1999 VU59|| align=right|15,6|| align=right|2,621|| align=right|0,186|| align=right|4,71|| align=right|4,243||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130017)||1999 VB66|| align=right|16,3|| align=right|2,677|| align=right|0,140|| align=right|1,89|| align=right|4,380||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130018)||1999 VK67|| align=right|16,0|| align=right|2,692|| align=right|0,115|| align=right|3,87|| align=right|4,417||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130019)||1999 VW68|| align=right|16,0|| align=right|2,529|| align=right|0,150|| align=right|4,51|| align=right|4,021||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130020)||1999 VC69|| align=right|16,2|| align=right|2,633|| align=right|0,105|| align=right|4,37|| align=right|4,272||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130021)||1999 VY74|| align=right|16,3|| align=right|2,611|| align=right|0,140|| align=right|13,99|| align=right|4,217||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130022)||1999 VD77|| align=right|16,2|| align=right|2,886|| align=right|0,059|| align=right|2,24|| align=right|4,903||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130023)||1999 VV77|| align=right|14,9|| align=right|2,885|| align=right|0,150|| align=right|9,21|| align=right|4,898||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130024)||1999 VK80|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,113|| align=right|9,46|| align=right|4,527||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130025)||1999 VU80|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,110|| align=right|9,99|| align=right|4,214||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130026)||1999 VG84|| align=right|16,5|| align=right|2,473|| align=right|0,198|| align=right|3,26|| align=right|3,888||MBA||6. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130027)||1999 VC88|| align=right|15,2|| align=right|2,723|| align=right|0,075|| align=right|15,04|| align=right|4,492||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130028)||1999 VO90|| align=right|16,3|| align=right|2,545|| align=right|0,219|| align=right|8,62|| align=right|4,058||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130029)||1999 VR93|| align=right|15,2|| align=right|2,790|| align=right|0,169|| align=right|13,37|| align=right|4,661||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130030)||1999 VH95|| align=right|16,1|| align=right|2,614|| align=right|0,071|| align=right|5,91|| align=right|4,227||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130031)||1999 VT96|| align=right|16,2|| align=right|2,596|| align=right|0,066|| align=right|1,59|| align=right|4,183||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130032)||1999 VE98|| align=right|15,8|| align=right|2,586|| align=right|0,166|| align=right|12,02|| align=right|4,158||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130033)||1999 VP98|| align=right|15,8|| align=right|2,583|| align=right|0,063|| align=right|8,59|| align=right|4,150||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130034)||1999 VT99|| align=right|15,7|| align=right|2,713|| align=right|0,144|| align=right|5,59|| align=right|4,468||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130035)||1999 VA123|| align=right|15,9|| align=right|2,586|| align=right|0,203|| align=right|2,67|| align=right|4,157||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130036)||1999 VO125|| align=right|16,7|| align=right|2,574|| align=right|0,167|| align=right|9,36|| align=right|4,128||MBA||6. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130037)||1999 VR125|| align=right|16,6|| align=right|2,609|| align=right|0,110|| align=right|10,72|| align=right|4,213||MBA||6. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130038)||1999 VM127|| align=right|16,0|| align=right|2,640|| align=right|0,051|| align=right|2,84|| align=right|4,289||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130039)||1999 VY136|| align=right|16,9|| align=right|2,626|| align=right|0,061|| align=right|1,21|| align=right|4,254||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130040)||1999 VO137|| align=right|16,9|| align=right|2,552|| align=right|0,199|| align=right|9,99|| align=right|4,076||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130041)||1999 VL140|| align=right|15,7|| align=right|2,636|| align=right|0,136|| align=right|11,16|| align=right|4,279||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130042)||1999 VE147|| align=right|16,0|| align=right|2,585|| align=right|0,187|| align=right|11,51|| align=right|4,156||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130043)||1999 VZ148|| align=right|16,1|| align=right|2,791|| align=right|0,007|| align=right|2,46|| align=right|4,662||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130044)||1999 VK149|| align=right|15,9|| align=right|2,717|| align=right|0,028|| align=right|5,77|| align=right|4,477||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130045)||1999 VZ157|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,161|| align=right|6,38|| align=right|4,066||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130046)||1999 VF159|| align=right|15,6|| align=right|2,666|| align=right|0,131|| align=right|15,73|| align=right|4,351||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130047)||1999 VJ163|| align=right|15,8|| align=right|2,612|| align=right|0,232|| align=right|3,50|| align=right|4,222||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130048)||1999 VG164|| align=right|15,3|| align=right|2,591|| align=right|0,135|| align=right|13,41|| align=right|4,170||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130049)||1999 VU166|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,211|| align=right|6,55|| align=right|4,115||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130050)||1999 VL167|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,231|| align=right|13,11|| align=right|4,197||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130051)||1999 VK168|| align=right|15,4|| align=right|2,440|| align=right|0,171|| align=right|4,22|| align=right|3,810||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130052)||1999 VO171|| align=right|16,0|| align=right|2,748|| align=right|0,155|| align=right|1,69|| align=right|4,556||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130053)||1999 VW171|| align=right|16,4|| align=right|1,929|| align=right|0,044|| align=right|18,33|| align=right|2,679||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130054)||1999 VM173|| align=right|15,8|| align=right|2,699|| align=right|0,047|| align=right|6,58|| align=right|4,434||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130055)||1999 VY173|| align=right|15,9|| align=right|2,417|| align=right|0,146|| align=right|5,58|| align=right|3,757||MBA||1. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130056)||1999 VA177|| align=right|15,6|| align=right|2,534|| align=right|0,179|| align=right|12,81|| align=right|4,034||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130057)||1999 VA179|| align=right|16,1|| align=right|2,454|| align=right|0,260|| align=right|13,72|| align=right|3,843||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130058)||1999 VN179|| align=right|14,9|| align=right|2,798|| align=right|0,155|| align=right|9,51|| align=right|4,678||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130059)||1999 VT181|| align=right|16,6|| align=right|2,777|| align=right|0,029|| align=right|3,86|| align=right|4,628||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130060)||1999 VO185|| align=right|15,2|| align=right|2,660|| align=right|0,096|| align=right|7,92|| align=right|4,338||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130061)||1999 VR187|| align=right|16,4|| align=right|2,657|| align=right|0,222|| align=right|3,17|| align=right|4,330||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130062)||1999 VU188|| align=right|15,3|| align=right|2,776|| align=right|0,114|| align=right|8,43|| align=right|4,625||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130063)||1999 VZ191|| align=right|16,3|| align=right|2,631|| align=right|0,181|| align=right|4,20|| align=right|4,267||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130064)||1999 VB192|| align=right|15,6|| align=right|2,592|| align=right|0,209|| align=right|4,59|| align=right|4,172||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130065)||1999 VC192|| align=right|15,1|| align=right|2,549|| align=right|0,060|| align=right|15,46|| align=right|4,069||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130066)||1999 VK193|| align=right|15,3|| align=right|2,689|| align=right|0,071|| align=right|12,07|| align=right|4,409||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(130067)||1999 VM194|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,246|| align=right|14,97|| align=right|4,099||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(130068)||1999 VH196|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,140|| align=right|26,10|| align=right|4,342||MBA||4. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130069)||1999 VV196|| align=right|15,1|| align=right|2,672|| align=right|0,242|| align=right|15,13|| align=right|4,367||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(130070)||1999 VK197|| align=right|15,6|| align=right|2,536|| align=right|0,139|| align=right|15,73|| align=right|4,037||MBA||3. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130071)||1999 VD198|| align=right|16,3|| align=right|2,576|| align=right|0,263|| align=right|12,81|| align=right|4,133||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(130072)||1999 VL198|| align=right|15,4|| align=right|2,887|| align=right|0,171|| align=right|9,96|| align=right|4,906||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(130073)||1999 VH204|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,209|| align=right|3,79|| align=right|3,700||MBA||9. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130074)||1999 VG205|| align=right|15,6|| align=right|2,673|| align=right|0,181|| align=right|3,49|| align=right|4,370||MBA||11. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130075)||1999 VO217|| align=right|15,7|| align=right|2,470|| align=right|0,110|| align=right|5,90|| align=right|3,880||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130076)||1999 VA224|| align=right|15,8|| align=right|2,789|| align=right|0,087|| align=right|4,87|| align=right|4,656||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130077)||1999 VA225|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,260|| align=right|5,54|| align=right|4,121||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130078)||1999 WH2|| align=right|16,5|| align=right|2,524|| align=right|0,194|| align=right|9,38|| align=right|4,009||MBA||26. listopadu 1999||Linz||E. Meyer
|-
|(130079)||1999 WW2|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,196|| align=right|3,69|| align=right|3,789||MBA||26. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(130080)||1999 WQ6|| align=right|15,0|| align=right|2,591|| align=right|0,136|| align=right|10,37|| align=right|4,170||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(130081)||1999 WM12|| align=right|16,3|| align=right|2,477|| align=right|0,226|| align=right|2,03|| align=right|3,898||MBA||29. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130082)||1999 WP13|| align=right|14,1|| align=right|2,734|| align=right|0,219|| align=right|12,57|| align=right|4,521||MBA||29. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(130083)||1999 WV14|| align=right|15,4|| align=right|2,727|| align=right|0,006|| align=right|5,55|| align=right|4,502||MBA||28. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130084)||1999 WM16|| align=right|16,7|| align=right|2,686|| align=right|0,079|| align=right|5,40|| align=right|4,401||MBA||29. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130085)||1999 WX16|| align=right|15,6|| align=right|2,698|| align=right|0,055|| align=right|8,34|| align=right|4,430||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130086)||1999 WW17|| align=right|16,7|| align=right|2,571|| align=right|0,151|| align=right|0,65|| align=right|4,122||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130087)||1999 WA25|| align=right|15,6|| align=right|2,609|| align=right|0,172|| align=right|14,11|| align=right|4,213||MBA||28. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130088)||1999 XQ3|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,183|| align=right|13,07|| align=right|4,192||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(130089)||1999 XC5|| align=right|15,6|| align=right|2,720|| align=right|0,246|| align=right|11,78|| align=right|4,486||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(130090)||1999 XJ6|| align=right|15,6|| align=right|2,546|| align=right|0,156|| align=right|13,68|| align=right|4,062||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(130091)||1999 XC10|| align=right|16,5|| align=right|1,906|| align=right|0,093|| align=right|24,67|| align=right|2,631||MBA||5. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130092)||1999 XD13|| align=right|15,6|| align=right|2,673|| align=right|0,243|| align=right|8,08|| align=right|4,369||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130093)||1999 XP14|| align=right|15,1|| align=right|2,404|| align=right|0,296|| align=right|11,24|| align=right|3,727||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130094)||1999 XW14|| align=right|16,4|| align=right|1,947|| align=right|0,073|| align=right|23,98|| align=right|2,717||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130095)||1999 XR16|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,210|| align=right|28,29|| align=right|4,125||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130096)||1999 XJ19|| align=right|16,1|| align=right|2,536|| align=right|0,268|| align=right|3,09|| align=right|4,038||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130097)||1999 XW20|| align=right|15,4|| align=right|2,772|| align=right|0,226|| align=right|14,31|| align=right|4,615||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130098)||1999 XM21|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,194|| align=right|7,27|| align=right|4,684||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130099)||1999 XU22|| align=right|15,9|| align=right|2,804|| align=right|0,273|| align=right|10,98|| align=right|4,694||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130100)||1999 XY28|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,109|| align=right|10,92|| align=right|4,575||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130101)||1999 XM29|| align=right|14,6|| align=right|2,814|| align=right|0,086|| align=right|16,08|| align=right|4,719||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130102)||1999 XO30|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,188|| align=right|14,54|| align=right|4,192||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130103)||1999 XR30|| align=right|15,1|| align=right|2,584|| align=right|0,229|| align=right|8,34|| align=right|4,153||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130104)||1999 XB41|| align=right|14,9|| align=right|2,764|| align=right|0,111|| align=right|8,15|| align=right|4,593||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130105)||1999 XW42|| align=right|16,3|| align=right|2,427|| align=right|0,209|| align=right|1,25|| align=right|3,781||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130106)||1999 XT47|| align=right|15,1|| align=right|2,657|| align=right|0,033|| align=right|13,67|| align=right|4,330||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130107)||1999 XS51|| align=right|16,3|| align=right|2,583|| align=right|0,268|| align=right|3,67|| align=right|4,151||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130108)||1999 XQ58|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,121|| align=right|10,37|| align=right|4,100||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130109)||1999 XC65|| align=right|15,5|| align=right|2,690|| align=right|0,093|| align=right|8,12|| align=right|4,412||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130110)||1999 XQ65|| align=right|16,2|| align=right|2,982|| align=right|0,261|| align=right|1,15|| align=right|5,148||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130111)||1999 XR67|| align=right|15,1|| align=right|3,144|| align=right|0,125|| align=right|2,94|| align=right|5,573||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130112)||1999 XF70|| align=right|15,6|| align=right|2,691|| align=right|0,060|| align=right|10,27|| align=right|4,414||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130113)||1999 XY72|| align=right|15,0|| align=right|2,535|| align=right|0,054|| align=right|7,31|| align=right|4,035||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130114)||1999 XS73|| align=right|15,9|| align=right|2,719|| align=right|0,186|| align=right|0,98|| align=right|4,483||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130115)||1999 XO78|| align=right|15,7|| align=right|2,890|| align=right|0,047|| align=right|1,10|| align=right|4,911||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130116)||1999 XH79|| align=right|16,1|| align=right|2,660|| align=right|0,129|| align=right|3,69|| align=right|4,338||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130117)||1999 XD80|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,077|| align=right|4,08|| align=right|4,469||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130118)||1999 XR80|| align=right|15,7|| align=right|2,742|| align=right|0,109|| align=right|3,28|| align=right|4,540||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130119)||1999 XH81|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,068|| align=right|15,61|| align=right|4,495||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130120)||1999 XH84|| align=right|14,8|| align=right|2,629|| align=right|0,206|| align=right|13,44|| align=right|4,262||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130121)||1999 XH86|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,168|| align=right|9,41|| align=right|4,422||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130122)||1999 XZ90|| align=right|15,4|| align=right|2,439|| align=right|0,221|| align=right|4,00|| align=right|3,808||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130123)||1999 XJ92|| align=right|15,1|| align=right|3,079|| align=right|0,175|| align=right|2,57|| align=right|5,401||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130124)||1999 XJ105|| align=right|16,1|| align=right|1,975|| align=right|0,142|| align=right|18,75|| align=right|2,774||MBA||10. prosince 1999||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(130125)||1999 XV105|| align=right|14,4|| align=right|2,613|| align=right|0,208|| align=right|16,92|| align=right|4,223||MBA||11. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(130126)||1999 XW106|| align=right|15,4|| align=right|2,723|| align=right|0,255|| align=right|10,99|| align=right|4,492||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(130127)||1999 XC110|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,053|| align=right|5,32|| align=right|4,562||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(130128)||1999 XG118|| align=right|14,8|| align=right|3,057|| align=right|0,118|| align=right|10,59|| align=right|5,345||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(130129)||1999 XS127|| align=right|16,3|| align=right|1,920|| align=right|0,116|| align=right|23,71|| align=right|2,661||MBA||12. prosince 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(130130)||1999 XB133|| align=right|14,5|| align=right|2,671|| align=right|0,180|| align=right|12,36|| align=right|4,366||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130131)||1999 XC133|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,201|| align=right|12,24|| align=right|4,203||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130132)||1999 XQ133|| align=right|14,2|| align=right|2,626|| align=right|0,228|| align=right|15,22|| align=right|4,254||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130133)||1999 XP134|| align=right|16,3|| align=right|1,904|| align=right|0,094|| align=right|22,32|| align=right|2,626||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130134)||1999 XR135|| align=right|16,1|| align=right|1,950|| align=right|0,106|| align=right|18,14|| align=right|2,722||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130135)||1999 XF136|| align=right|16,1|| align=right|1,901|| align=right|0,092|| align=right|22,23|| align=right|2,620||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130136)||1999 XP137|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,127|| align=right|13,25|| align=right|4,289||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130137)||1999 XT137|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,205|| align=right|8,61|| align=right|4,133||MBA||11. prosince 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(130138)||1999 XT145|| align=right|15,7|| align=right|2,771|| align=right|0,090|| align=right|4,90|| align=right|4,612||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130139)||1999 XF148|| align=right|16,0|| align=right|2,892|| align=right|0,110|| align=right|1,94|| align=right|4,918||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130140)||1999 XC150|| align=right|15,7|| align=right|2,607|| align=right|0,177|| align=right|6,86|| align=right|4,209||MBA||8. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130141)||1999 XZ153|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,191|| align=right|13,73|| align=right|4,224||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130142)||1999 XP157|| align=right|15,6|| align=right|2,808|| align=right|0,191|| align=right|3,51|| align=right|4,706||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130143)||1999 XC177|| align=right|14,4|| align=right|2,537|| align=right|0,231|| align=right|8,35|| align=right|4,040||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130144)||1999 XQ182|| align=right|14,2|| align=right|2,579|| align=right|0,202|| align=right|12,65|| align=right|4,142||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130145)||1999 XD186|| align=right|14,7|| align=right|2,573|| align=right|0,200|| align=right|7,35|| align=right|4,127||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130146)||1999 XS191|| align=right|15,0|| align=right|2,987|| align=right|0,030|| align=right|8,43|| align=right|5,161||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130147)||1999 XF199|| align=right|15,7|| align=right|2,768|| align=right|0,154|| align=right|14,82|| align=right|4,603||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130148)||1999 XT202|| align=right|14,5|| align=right|2,722|| align=right|0,182|| align=right|29,18|| align=right|4,490||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130149)||1999 XZ204|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,157|| align=right|14,12|| align=right|4,561||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130150)||1999 XJ206|| align=right|14,7|| align=right|2,731|| align=right|0,154|| align=right|15,39|| align=right|4,511||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130151)||1999 XB209|| align=right|14,9|| align=right|2,641|| align=right|0,150|| align=right|12,77|| align=right|4,290||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130152)||1999 XV213|| align=right|14,9|| align=right|2,713|| align=right|0,211|| align=right|15,63|| align=right|4,467||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130153)||1999 XA217|| align=right|16,6|| align=right|2,537|| align=right|0,201|| align=right|3,75|| align=right|4,039||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130154)||1999 XQ220|| align=right|15,0|| align=right|2,425|| align=right|0,247|| align=right|10,22|| align=right|3,776||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130155)||1999 XD223|| align=right|13,9|| align=right|3,089|| align=right|0,118|| align=right|23,42|| align=right|5,429||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130156)||1999 XS225|| align=right|15,5|| align=right|2,876|| align=right|0,064|| align=right|3,48|| align=right|4,877||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130157)||1999 XL228|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,305|| align=right|5,68|| align=right|4,122||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130158)||1999 XD231|| align=right|14,5|| align=right|3,122|| align=right|0,248|| align=right|18,42|| align=right|5,516||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(130159)||1999 XH233|| align=right|16,1|| align=right|2,748|| align=right|0,250|| align=right|9,07|| align=right|4,555||MBA||2. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130160)||1999 XP235|| align=right|15,9|| align=right|3,027|| align=right|0,202|| align=right|8,12|| align=right|5,265||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130161)||1999 XG237|| align=right|15,7|| align=right|2,838|| align=right|0,123|| align=right|1,31|| align=right|4,781||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(130162)||1999 YM|| align=right|16,9|| align=right|1,917|| align=right|0,077|| align=right|25,55|| align=right|2,654||MBA||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130163)||1999 YX5|| align=right|16,0|| align=right|1,924|| align=right|0,117|| align=right|18,49|| align=right|2,669||MBA||29. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130164)||1999 YW9|| align=right|16,1|| align=right|2,743|| align=right|0,186|| align=right|2,90|| align=right|4,542||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130165)||1999 YV11|| align=right|16,5|| align=right|2,652|| align=right|0,121|| align=right|1,74|| align=right|4,319||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130166)||1999 YL17|| align=right|16,1|| align=right|3,134|| align=right|0,157|| align=right|0,63|| align=right|5,548||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130167)||1999 YV27|| align=right|15,1|| align=right|3,100|| align=right|0,087|| align=right|16,70|| align=right|5,456||MBA||30. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130168)||1999 YX27|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,190|| align=right|15,29|| align=right|4,027||MBA||30. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130169)||2000 AG1|| align=right|14,6|| align=right|2,333|| align=right|0,260|| align=right|22,10|| align=right|3,563||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130170)||2000 AL4|| align=right|14,3|| align=right|3,093|| align=right|0,053|| align=right|11,31|| align=right|5,438||MBA||3. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130171)||2000 AS6|| align=right|14,5|| align=right|3,150|| align=right|0,129|| align=right|10,37|| align=right|5,590||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130172)||2000 AU6|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,147|| align=right|10,26|| align=right|4,525||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130173)||2000 AU10|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,181|| align=right|12,93|| align=right|4,415||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130174)||2000 AO18|| align=right|15,3|| align=right|2,753|| align=right|0,188|| align=right|9,87|| align=right|4,566||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130175)||2000 AL20|| align=right|15,1|| align=right|3,207|| align=right|0,187|| align=right|1,11|| align=right|5,741||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130176)||2000 AO28|| align=right|15,0|| align=right|3,006|| align=right|0,096|| align=right|3,95|| align=right|5,212||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130177)||2000 AH36|| align=right|16,0|| align=right|2,807|| align=right|0,231|| align=right|1,37|| align=right|4,701||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130178)||2000 AD39|| align=right|15,3|| align=right|2,764|| align=right|0,257|| align=right|8,36|| align=right|4,595||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130179)||2000 AC45|| align=right|15,8|| align=right|2,710|| align=right|0,191|| align=right|4,35|| align=right|4,461||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130180)||2000 AP52|| align=right|14,8|| align=right|2,544|| align=right|0,199|| align=right|4,12|| align=right|4,056||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130181)||2000 AZ52|| align=right|15,1|| align=right|2,855|| align=right|0,142|| align=right|13,82|| align=right|4,824||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130182)||2000 AZ55|| align=right|15,5|| align=right|3,023|| align=right|0,280|| align=right|0,71|| align=right|5,254||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130183)||2000 AS58|| align=right|14,5|| align=right|3,100|| align=right|0,224|| align=right|14,76|| align=right|5,458||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130184)||2000 AA60|| align=right|14,3|| align=right|3,073|| align=right|0,255|| align=right|4,79|| align=right|5,387||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130185)||2000 AE66|| align=right|14,5|| align=right|3,160|| align=right|0,163|| align=right|17,53|| align=right|5,616||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130186)||2000 AE70|| align=right|14,4|| align=right|2,883|| align=right|0,137|| align=right|6,86|| align=right|4,895||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130187)||2000 AJ83|| align=right|15,6|| align=right|2,616|| align=right|0,217|| align=right|6,67|| align=right|4,230||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130188)||2000 AZ85|| align=right|14,4|| align=right|2,672|| align=right|0,202|| align=right|11,27|| align=right|4,368||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130189)||2000 AY86|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,171|| align=right|2,63|| align=right|5,497||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130190)||2000 AG90|| align=right|12,0|| align=right|5,215|| align=right|0,045|| align=right|14,75|| align=right|11,91||JUT||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130191)||2000 AS92|| align=right|16,5|| align=right|1,980|| align=right|0,106|| align=right|17,08|| align=right|2,786||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130192)||2000 AB93|| align=right|16,3|| align=right|1,993|| align=right|0,072|| align=right|16,51|| align=right|2,814||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130193)||2000 AM95|| align=right|14,4|| align=right|3,154|| align=right|0,263|| align=right|9,97|| align=right|5,599||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130194)||2000 AZ128|| align=right|14,6|| align=right|3,130|| align=right|0,182|| align=right|16,73|| align=right|5,536||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130195)||2000 AM129|| align=right|15,7|| align=right|2,602|| align=right|0,160|| align=right|6,66|| align=right|4,197||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130196)||2000 AW133|| align=right|15,4|| align=right|3,063|| align=right|0,290|| align=right|3,19|| align=right|5,360||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130197)||2000 AL152|| align=right|16,3|| align=right|1,961|| align=right|0,057|| align=right|24,30|| align=right|2,745||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130198)||2000 AY152|| align=right|16,1|| align=right|1,931|| align=right|0,082|| align=right|24,20|| align=right|2,682||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130199)||2000 AC161|| align=right|15,3|| align=right|3,090|| align=right|0,138|| align=right|5,24|| align=right|5,430||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130200)||2000 AG167|| align=right|14,5|| align=right|3,149|| align=right|0,293|| align=right|8,74|| align=right|5,587||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130201)||2000 AE170|| align=right|15,1|| align=right|2,670|| align=right|0,109|| align=right|13,73|| align=right|4,362||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130202)||2000 AJ171|| align=right|15,1|| align=right|2,769|| align=right|0,134|| align=right|13,76|| align=right|4,607||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130203)||2000 AT176|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,138|| align=right|7,27|| align=right|4,130||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130204)||2000 AZ176|| align=right|15,0|| align=right|2,794|| align=right|0,157|| align=right|9,74|| align=right|4,670||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130205)||2000 AY181|| align=right|15,1|| align=right|3,050|| align=right|0,203|| align=right|7,92|| align=right|5,327||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130206)||2000 AK201|| align=right|15,9|| align=right|1,907|| align=right|0,125|| align=right|26,22|| align=right|2,634||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130207)||2000 AV205|| align=right|14,5|| align=right|2,940|| align=right|0,083|| align=right|10,19|| align=right|5,039||MBA||15. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(130208)||2000 AB211|| align=right|15,3|| align=right|3,007|| align=right|0,035|| align=right|0,69|| align=right|5,213||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130209)||2000 AZ214|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,273|| align=right|5,08|| align=right|4,179||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130210)||2000 AX217|| align=right|16,1|| align=right|2,632|| align=right|0,017|| align=right|2,58|| align=right|4,270||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130211)||2000 AF219|| align=right|15,0|| align=right|2,968|| align=right|0,108|| align=right|9,96|| align=right|5,112||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130212)||2000 AD220|| align=right|15,0|| align=right|2,971|| align=right|0,062|| align=right|2,87|| align=right|5,120||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130213)||2000 AX222|| align=right|16,4|| align=right|2,789|| align=right|0,047|| align=right|5,64|| align=right|4,657||MBA||9. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130214)||2000 AC227|| align=right|16,5|| align=right|3,173|| align=right|0,117|| align=right|0,69|| align=right|5,650||MBA||10. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130215)||2000 AK228|| align=right|15,5|| align=right|2,886|| align=right|0,010|| align=right|2,81|| align=right|4,901||MBA||13. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130216)||2000 AC238|| align=right|14,8|| align=right|2,338|| align=right|0,324|| align=right|22,19|| align=right|3,574||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130217)||2000 AA239|| align=right|16,0|| align=right|3,013|| align=right|0,151|| align=right|2,42|| align=right|5,228||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130218)||2000 AG239|| align=right|15,3|| align=right|3,151|| align=right|0,127|| align=right|2,85|| align=right|5,593||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130219)||2000 AG242|| align=right|14,6|| align=right|3,108|| align=right|0,215|| align=right|14,81|| align=right|5,479||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130220)||2000 AM245|| align=right|14,0|| align=right|2,800|| align=right|0,066|| align=right|31,50|| align=right|4,684||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130221)||2000 AG248|| align=right|16,6|| align=right|2,775|| align=right|0,086|| align=right|0,62|| align=right|4,623||MBA||2. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130222)||2000 BM|| align=right|15,0|| align=right|3,055|| align=right|0,026|| align=right|7,51|| align=right|5,340||MBA||24. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(130223)||2000 BA2|| align=right|15,4|| align=right|3,053|| align=right|0,227|| align=right|0,29|| align=right|5,332||MBA||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130224)||2000 BL7|| align=right|15,2|| align=right|2,893|| align=right|0,070|| align=right|3,06|| align=right|4,921||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130225)||2000 BW10|| align=right|15,6|| align=right|2,873|| align=right|0,076|| align=right|6,87|| align=right|4,868||MBA||25. ledna 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(130226)||2000 BT20|| align=right|15,7|| align=right|2,748|| align=right|0,223|| align=right|13,91|| align=right|4,554||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130227)||2000 BC22|| align=right|15,3|| align=right|3,377|| align=right|0,031|| align=right|1,89|| align=right|6,205||MBA||30. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130228)||2000 BV32|| align=right|15,6|| align=right|3,202|| align=right|0,127|| align=right|0,59|| align=right|5,730||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130229)||2000 BV33|| align=right|15,4|| align=right|3,125|| align=right|0,122|| align=right|3,01|| align=right|5,524||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(130230)||2000 BN36|| align=right|15,9|| align=right|2,957|| align=right|0,055|| align=right|3,11|| align=right|5,084||MBA||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130231)||2000 BS38|| align=right|15,8|| align=right|2,731|| align=right|0,174|| align=right|6,02|| align=right|4,512||MBA||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130232)||2000 BC50|| align=right|15,9|| align=right|2,862|| align=right|0,043|| align=right|3,20|| align=right|4,840||MBA||16. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130233)||2000 CJ8|| align=right|16,8|| align=right|1,948|| align=right|0,054|| align=right|24,20|| align=right|2,719||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130234)||2000 CR13|| align=right|14,5|| align=right|3,170|| align=right|0,033|| align=right|9,91|| align=right|5,644||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130235)||2000 CC24|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,109|| align=right|12,73|| align=right|5,416||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130236)||2000 CX24|| align=right|14,3|| align=right|3,127|| align=right|0,195|| align=right|25,24|| align=right|5,527||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130237)||2000 CJ26|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,227|| align=right|15,64|| align=right|5,542||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130238)||2000 CK32|| align=right|15,9|| align=right|3,065|| align=right|0,160|| align=right|1,58|| align=right|5,366||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130239)||2000 CU39|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,149|| align=right|26,45|| align=right|5,505||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130240)||2000 CD41|| align=right|15,1|| align=right|3,178|| align=right|0,138|| align=right|4,78|| align=right|5,665||MBA||6. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(130241)||2000 CE53|| align=right|14,9|| align=right|3,034|| align=right|0,057|| align=right|10,81|| align=right|5,283||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130242)||2000 CR54|| align=right|15,2|| align=right|3,135|| align=right|0,245|| align=right|13,91|| align=right|5,551||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130243)||2000 CA75|| align=right|16,0|| align=right|1,933|| align=right|0,056|| align=right|19,23|| align=right|2,687||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130244)||2000 CD76|| align=right|14,5|| align=right|3,102|| align=right|0,137|| align=right|14,57|| align=right|5,463||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(130245)||2000 CO77|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,105|| align=right|16,75|| align=right|5,416||MBA||8. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(130246)||2000 CN83|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,189|| align=right|25,83|| align=right|5,516||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130247)||2000 CE85|| align=right|15,0|| align=right|3,039|| align=right|0,150|| align=right|2,63|| align=right|5,298||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130248)||2000 CV90|| align=right|15,0|| align=right|3,124|| align=right|0,137|| align=right|9,30|| align=right|5,520||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130249)||2000 CS106|| align=right|14,9|| align=right|3,006|| align=right|0,226|| align=right|13,13|| align=right|5,211||MBA||5. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(130250)||2000 CD116|| align=right|14,6|| align=right|3,167|| align=right|0,084|| align=right|8,78|| align=right|5,635||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek